Franciaország
 Wegscheid (Haut-Rhin)
 Németország
 Wegscheid (Niederbayern)